Harnwell ist der Familienname folgender Personen:

 Gaylord Harnwell (1903–1982), US-amerikanischer Physiker
 Jamie Harnwell (* 1977), australischer Fußballspieler